Sogo (warenhuis), warenhuisketen in Japan

Plaats in Indonesië
 Sogo (Kumpeh), een plaats in het bestuurlijke gebied Muaro Jambi in de provincie Jambi
 Sogo (Kedungtuban), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Sogo (Balerejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java